Forest Lawn Memorial Park kan syfta på:

 Forest Lawn Memorial Park, Glendale –  en kyrkogård belägen i Glendale, Kalifornien
 Forest Lawn Memorial Park (Hollywood Hills) – en av sex Forest Lawn-kyrkogårdar i södra Kalifornien